Red Mountain steht für:

 Red Mountain, Originaltitel von Die Hölle der roten Berge, US-amerikanischer Film von Wilhelm Dieterle (1952)
 Red Mountain (Neuseeland), Berg in Neuseeland

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Red Mountain (Berg, Colorado), Berg im Costilla County, Colorado 
 Red Mountain (Ort, Colorado), Ort im Ouray County, Colorado 
 Red Mountain (North Carolina), Ort im Durham County, North Carolina 
 Red Mountain (Kalifornien), Berg im Santa Clara County, Kalifornien
 Red Mountain (Washington), Berg im Benton County, Washington
Red Mountain (Wyoming), Berg im Teton County, Wyoming
Red Mountains (Utah), Bergkette im Washington County, Utah
Red Mountains (Wyoming), Bergkette im Teton County, Wyoming
 Red Mountain AVA, Weinbaugebiet in Washington
 Red Mountain Pass, Gebirgspass in Colorado
 Red Slate Mountain, Berg in der Sierra Nevada, Kalifornien
Siehe auch:
 Red Hill
 Red Ridge